Ленинский уезд — в Московской губернии
 Ленинский уезд — в Царицынской (с 1925 — Сталинградской) губернии